Ухвати Картера може да се односи на:

 Ухвати Картера (филм)
 Ухвати Картера (филм из 2000)